De Sinovenatorinae zijn een groep theropode dinosauriërs, behorend tot de Troodontidae.

In 2017 stelden Shen Caizhi, Lü Junchang, Liu Sizhao, Martin Kundrát, Stephen L. Brussate en Gao Hailong in het kader van de benoeming van Daliansaurus vast dat in een kladistische analyse verschillende troödontiden één afstammingsgroep of klade bleken te vormen. Ze benoemden die als de Sinovenatorinae naar de eerste benoemde dinosauriër daaronder, Sinovenator.

De Sinovenatorinae werden gedefinieerd als de groep bestaande uit Sinovenator changii en alle soorten nauwer verwant aan Sinovenator dan aan Troodon formosus, Saurornithoides mongoliensis, Anchiornis huxleyi, Archaeopteryx lithographica, Gallus gallus, Unenlagia comahuensis of Dromaeosaurus albertensis. Daarmee had men alle mogelijke bekende andere takken uitgesloten.

De Sinovenatorinae bestonden volgens de gegevens in 2017 behalve uit Sinovenator zelf uit Daliansaurus, Sinusonasus magnodens en Mei long. De groep bestaat uit kleine vormen uit het Aptien van China en vertegenwoordigt volgens de benoemende auteurs een lokale radiatie. Die is zelfs zo lokaal dat ze alle bij het dorp Lujiatun gevonden zijn in dezelfde lagen. De troödontide Liaoningvenator komt daar ook vandaan maar werd tijdens zijn vrijwel gelijktijdige beschrijving door dezelfde hoofdauteur Shen in een afwijkende plaats in de stamboom geplaatst, vermoedelijk omdat ter bepaling daarvan een andere datamatrix werd gebruikt. Dit heeft de vraag opgeroepen of het bij de vijf taxa niet gaat om individuele variatie binnen één soort, Sinovenator changii.

De gevonden stamboom uit de studie van 2017 wordt getoond door het volgende kladogram.

Literatuur
SHEN Caizhi, LÜ Junchang, LIU Sizhao, Martin KUNDRÁT, Stephen L. BRUSATTE & GAO Hailong, 2017, "A New Troodontid Dinosaur from the Lower Cretaceous Yixian Formation of Liaoning Province, China", Acta Geologica Sinica 91(3): 763-780

Maniraptora